Стейниц — фамилия. Известные носители:

 Стейниц, Вильгельм (1836—1900) — австрийско-американский шахматист, первый официальный чемпион мира по шахматам.
  — президент Канадской ассоциации физиков (1998—1999).
 Стейниц, Пауль (1909—1988) — английский дирижёр-аутентист и органист.
 Стейниц, Эрнст (1871—1928) — немецкий математик.